У математиці, Інтеграл Борвейна — інтеграл незвичайні властивості якого були вперше представлені математиками  та Джонатаном Борвейном в 2001 році. Інтеграл Борвейна включає в себе добутки функцій .Функція sinc визначається як  де  та .

Ці інтеграли чудові тим, що демонструють явні закономірності, які в кінцевому підсумку руйнуються. Наведемо наступний приклад:

Ця закономірність продовжується до

Але на наступному кроці очевидна закономірність не спрацьовує:

 

У загальному випадку, подібні інтеграли набувають значення  ,якщо числа  замінюються на додатні дійсні числа, такі, що сума їх обернених значень менша за  .

У наведеному вище прикладі,   але 

З включенням додаткового множника  закономірність витримує більш довший ряд:

але

У цьому випадку,  але 

Причина порушення закономірності та розширення ряду продемонстрована за допомогою інтуїтивного математичного пояснення. Зокрема, переформулювання у термінах  випадкових блукань  з аргументом причинності проливає світло на порушення закономірності та відкриває шлях для ряду узагальнень.

Загальна формула 
Для заданої послідовності ненульових дійсних чисел , , можна представити загальну формулу для інтеграла

 

Для виведення формули потрібно розглянути суми, що включають . Зокрема, якщо  набір з  чисел, де кожне , то тоді запишемо , що є певним зкакозмінним рядом декількох перших ,  та покладемо  , де . У цих позначеннях значення вищевказаного інтеграла дорівнює

 

де

 

У випадку, якщо , то .

Крім того, якщо існує  що для кожного  виконуються умови  та , тобто  - перше значення за якого часткова сума перших    елементів послідовності перевищує , тоді  для кожного  але

 

Розглянемо випадок коли .

Якщо  ,то  та  але 

Оскільки , то отримуємо формулу

 

яка вірна при виключенні будь-якого з множників, але

 

що дорівнює значенню, заданому вище.

Література

Посилання 
 Patterns That Eventually Fail , 20 September 2018
 Breakdown , 2 February 2012
  Illusive patterns in math explained by ideas in physics , 19 July 2019
 (video) When random walkers help solving intriguing integrals  19 July 2019

Інтеграли